Deze lijst omvat de voetbalcoaches die de Duitse club FC Schalke 04 hebben getraind vanaf 1963 tot op heden.

Schalke 04
Trainers